Lorenzini ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Lorenzini (1826–1890), italienischer Schriftsteller und Journalist, siehe Carlo Collodi
 Edmondo Lorenzini (* 1937), italienischer Fußballspieler
 Ennio Lorenzini (1934–1982), italienischer Dokumentarfilmer und Filmregisseur
 Lorenzo Lorenzini (1650–1721), italienischer Mathematiker
 Martín Lorenzini (* 1975), argentinischer Schachspieler
 Mimi Lorenzini (1949–2014), französischer Rock- und Jazzgitarrist
 Orlando Lorenzini (1890–1941), italienischer General
 Rutilo Felipe Pozos Lorenzini (* 1967), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Ciudad Obregon
 Stefano Lorenzini (nach 1652–nach 1700), italienischer Arzt

Siehe auch:
 Lorenzinische Ampullen